Licona steht für:

 ein österreichischer Herrenausstatter, siehe LW Fashion

Licona ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Licona (* 1990), mexikanischer Boxer 
 Lina Licona (* 1998), kolumbianische Sprinterin